Veto steht für:
 Veto, das Einlegen eines Einspruchs
 Veto (Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 VETO, dänische Indie-Rock-Band
 Veto (Album), Album der Metalcore-Band Heaven Shall Burn

Vető ist der Familienname folgender Personen:
 Lajos Vető  (1904–1989), ungarischer reformierter Pfarrer und Bischof sowie Politiker, Mitglied des Parlaments

Sonstiges:
 Veto Gap, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch: